The Flame of the Yukon – film del 1917 diretto da Charles Miller
 The Flame of the Yukon – film del 1926 diretto da George Melford